Евгений Александрович Шевченко (; ) — белорусский футболист, нападающий клуба «Торпедо-БелАЗ» и сборной Белоруссии.

Биография

Клубная 
Воспитанник столичного футбольного клуба «Минск». В 2013 году стал выступать за дублирующий состав. В июне 2014 года главным тренером «Минска» стал Андрей Пышник, до этого возглавлявший дубль. Новый тренер сразу пригласил Шевченко вместе с другими молодыми игроками в основную команду. 6 июля 2014 года Евгений дебютировал в Высшей лиге, выйдя на замену на 68-й минуте в матче с «Нафтаном» (4:0). В конце сезона регулярно стал появляться и в стартовом составе минского клуба. В декабре 2014 года продлил контракт с клубом. В сезоне 2015 преимущественно выступал за дубль столичного клуба, также принимал участие в Юношеской лиге УЕФА. В Высшей лиге в пяти матчах выходил на замену. В сезоне 2016 смог закрепиться в основной команде минчан, нередко появлялся в стартовом составе. С мая 2017 года стал постоянно выступать в основе минчан, однако в сентябре потерял место в составе. В сезоне 2018 принял участие во всех 30 матчах чемпионата и забил 5 голов. В январе 2019 года подписал новый контракт со столичным клубом. В сезоне 2019 оставался игроком стартового состава.

1 января 2020 года подписал контракт с «Динамо-Брест». Не смог закрепиться в составе команды, выходил на замену, а иногда оставался на скамейке запасных. В июле 2020 года перешёл в брестский «Рух» на правах аренды, где стал игроком стартового состава. В декабре подписал полноценный контракт с клубом.

16 марта 2022 года перешёл в «Торпедо-БелАЗ». Дебютировал за клуб 19 марта 2022 года в матче против гродненского «Немана». Первым голом отметился 7 мая 2022 года в матче против могилёвского «Днепра». Футболист закрепился в закрепился в основной команде клуба. В матче 12 августа 2022 года против «Энергетика-БГУ» футболист отличился забитым дублем. По итогу сезона футболист был одним из тех игроков, кто отыграл в каждом матче Высшей Лиги.

В январе 2023 года футболист продлил контракт с жодинским «Торпедо-БелАЗ».

В сборной 
С 2012 года выступал за юношеские сборные Белоруссии, а 11 ноября 2016 года дебютировал в молодёжной сборной Белоруссии в товарищеском матче со сборной Украины, выйдя на замену во втором тайме.

13 октября 2019 года дебютировал в основной национальной сборной Беларуси в отборочном матче чемпионата Европы против Нидерландов, выйдя на замену в конце встречи.

Итого: сыграно матчей: 2 / забито голов: 0; победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1.

Статистика

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Рух» Брест
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»